Unter École Moderne versteht man die

 frühere École Moderne, heute École Freinet, eine Primarschule in Vence, Frankreich;
 die Bewegung der Freinet-Pädagogik;

Siehe auch:
 Moderne Schule